Tussi steht für:

 Schimpfwort für Frauen, siehe Thusnelda #Von der Cheruskerfürstin zum Schimpfwort
 Tutsi, Ethnie in Ruanda und Burundi
Siehe auch:

 Eleanor Marx, genannt Tussy